Omaka par kan syfta på:

Omaka par – en pjäs av Neil Simon från 1965, originaltitel: The Odd Couple
Omaka par (film) – en amerikansk komedifilm från 1968 i regi av Gene Saks, originaltitel: The Odd Couple
Omaka par (TV-serie) – en amerikansk komediserie från åren 1970 till 1975 baserad på filmen med samma namn, originaltitel: (Neil Simon's) The Odd Couple
Omaka par (TV-serie, 1992) – en amerikansk komediserie från åren 1992 till 1995 med originaltiteln Love & War

Se även
The Odd Couple